Reißaus bezeichnet:

Orte:
 Reißaus (Domsühl), Häusergruppe in der Gemeinde Domsühl, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Reißaus (Reichenbach/O.L.), Ortsteil der Stadt Reichenbach/O.L., Landkreis Görlitz, Sachsen
 Reißaus, Landkreis Landsberg (Warthe); heute Wyrwin, Gmina Bogdaniec, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Reißaus, Landkreis Stolp; heute zur Gmina Smołdzino, Woiwodschaft Pommern, Polen

Personen:
 Georg Guenter Reißaus (fl. 1920er Jahre), deutscher Physikochemiker; Wikidata: 
 Peter Reißaus (* 1961), deutscher Basketballspieler